Tine steht für:

 Tine, norwegischer Lebensmittelkonzern
 eine Kurzform des Vornamens Christine
 eine Bronzestatue auf einem Marktbrunnen in Husum, siehe Asmussen-Woldsen-Denkmal
 koptischer Name der ägyptischen Stadt Girga
 eine Software mit CRM- und ERP-Funktionalität, siehe Tine 2.0

Tine ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Boucar Tine (* 1966), senegalesischer Geistlicher, Bischof von Kaolack

Siehe auch:
 Thiene
 Tiene